Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1962.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 31. Juli bis 8. August 1962, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XVI. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1962)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1962